Пейра́-ла-Ноньє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Ліможа, 32 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 202 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 437,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Пейра-ла-Ноньєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пейра-ла-Ноньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез